Александр Бунге: Бунге, Александр Андреевич (2-й) (1803—1890) — русский ботаник, брат Фёдора Андреевича Бунге.
 Бунге, Александр Александрович (1851—1930) — русский зоолог и путешественник, сын Александра Андреевича Бунге.